Левково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Левково — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Левково — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия

Архангельская область 
 Левково — деревня в Вельском районе.

Вологодская область 
 Левково — деревня в Белозерском районе.
 Левково — деревня в Нюксенском районе.
 Левково — деревня в Сокольском районе.
 Левково — деревня в Николоторжском сельском поселении Кирилловского района.
 Левково — деревня в Чарозерском сельском поселении Кирилловского района.

Калужская область 
 Левково — деревня в Сухиничском районе.

Костромская область 
 Левково — деревня в Галичском районе.
 Левково — деревня в Островском районе.

Ленинградская область 
 Левково — деревня в Лодейнопольском районе.

Московская область 
 Левково — деревня в Дмитровском районе.
 Левково — село в Пушкинском районе.
 Левково — деревня в Сергиево-Посадском районе.

Новгородская область 
 Левково — деревня в Боровичском районе.

Пермский край 
 Левково — деревня в Берёзовском районе.
 Левково — деревня в Карагайском районе.

Псковская область 
 Лёвково  — деревня в Миритиницкой волости Локнянского района, у деревни Рыкайлово.
 Левково  — деревня в Миритиницкой волости Локнянского района, у деревни Жарки.

Смоленская область 
 Левково — деревня в Вяземском районе.
 Левково — деревня в Монастырщинском районе.
 Левково — деревня в Сафоновском районе.
 Левково — посёлок в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Левково — деревня в Весьегонском районе.
 Левково — деревня в Калининском районе.

Ярославская область 
 Левково — деревня в Ростовском районе.